Termenul „Alba” se poate referi la:

Acronime 
 ALBA, acronim pentru „Alianța Bolivariană pentru America”

Nume proprii 
 Alba, familie de rang nobiliar în Spania.
 Ducele de Alba, unul din membrii familiei Alba, unul dintre regenții și generalii împăratului Carol Quintul.
 Jessica Alba, actriță americană.

Localități, regiuni, denumiri geografice 
 Alba, o provincie a Sfântului Imperiu Roman.
 Alba Longa, oraș antic situat la sud-est de Roma
 Alba-la-romaine, oraș în Franța, departamentul Ardèche.
 Alba, oraș din Italia.
 Alba (Scoția), în limba scoțiană Alba înseamnä Scoția.
 "Alba Regia", oraș din Ungaria, care se numește în limba maghiară Székesfehérvár.

România 
 Alba Iulia, oraș din România.
 Județul Alba, unul dintre județele României.

 Alba în cuvinte compuse:
 Unele localități din România poartă denumiri compuse cu diferite sufixe după cuvântul alba:
 Alba, Botoșani
 Alba, Tulcea
 Unele localități din România poartă denumiri compuse de tipul Balta- combinate cu cuvâtul albă:
 Balta Albă, Buzău, reședința comunei cu același nume

Statele Unite ale Americii 
 Alba, Michigan
 Alba, Missouri
 Alba, Pennsylvania
 Alba, Texas

Artă 
 Alba (muzică), un gen de cântec popular provensal.

Botanică 
 Denumirea taxonomică binomială în latină a unor plante, care în general sunt denumite astfel pentru că sunt plante cu flori albe, așa cum ar fi: Meliotus Alba sau Bryonia Alba.

Medicină 
 Linea alba, linia mediană a țesutului conjunctiv, importantă la operații pe abdomen.

Termen din istoria Rusiei / Uniunii Sovietice 
 Armata Albă, sau așa-numiții Albi, trupele fidele țarului rus care au luptat împotriva Roșiilor.

Vezi și 
 Alb (dezambiguizare)
 Albi (dezambiguizare)
 Albu (dezambiguizare)